Легошин — фамилия. Известные носители:
 Легошин, Александр Сергеевич (род. 1996) — российский хоккеист с мячом.